«Копи царя Соломона» () — название нескольких произведений.
 «Копи царя Соломона» — приключенческий роман Генри Райдера Хаггарда, 1885.
 Экранизации романа Хаггарда:
 «Копи царя Соломона» — кинофильм, 1937, Великобритания, реж. Роберт Стивенсон.
 «Копи царя Соломона» — кинофильм, 1950, США, реж. Комптон Беннетт и Эндрю Мартон.
 «Копи царя Соломона» — кинофильм, 1985, США, реж. Джей Ли Томпсон.
 «Копи царя Соломона» — телефильм, 2004, Германия — США, реж. Стив Боюм.

См. также 
 Копи (значения)
 Соломон (значения)